

Geografia

Austria 
 Sankt Anton am Arlberg – comune nel distretto di Landeck (Tirolo)
 Sankt Anton an der Jeßnitz – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Sankt Anton im Montafon – comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Slovacchia 
 Sankt Anton – nome tedesco del comune di Lom nad Rimavicou
 Sankt Anton in der Au – antico nome tedesco di Svätý Anton, comune nel distretto di Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Svizzera 
 Passo di Sankt Anton – passo che collega il Canton Appenzello Interno con il Canton San Gallo

Pagine correlate 
 Sankt Antoni – comune svizzero nel distretto della Sense (Canton Friburgo)
 Sankt Antönien – ex comune svizzero ora frazione di Luzein, comune nella regione Prettigovia/Davos (Canton Grigioni)
 Sant'Antonio – pagina di disambiguazione